Lucius Furius Philus är ett namn som burits av två romare:

* Lucius Furius Philus (praetor), romersk politiker, praetor 171 f.Kr.
 Lucius Furius Philus (konsul), romersk politiker, konsul 136 f.Kr.